Zweeds televisiestation: Sveriges Television
 Schoolvorderingentoets
 Supraventriculaire tachycardie: Medische term voor een type hartritmestoornissen met een versnelde hartslag, die ontstaan vanuit de boezem of de AV-knoop.